Paria peut faire référence à :
 paria ou intouchable, un individu exclu dans le Système de castes en Inde ; par extension, une personne victime de discriminations ;
 paria, un type de confiture bressane ;
 Paria, une rivière de l'Utah ;
 Paria, une ville de Bolivie ;
 Paria, un film de Nicolas Klotz sorti en 2000.

Parias peut désigner :
 Parias, un genre de serpents de la famille des Viperidae.

Voir aussi 
 
 
 Les Parias de la gloire, un film français réalisé par Henri Decoin, sorti en 1964
 Chien paria, un chien semi-sauvage de l'Inde
 Péninsule de Paria, une péninsule du Venezuela
 Un paria des îles, un roman